Еврианаса (Euryanassa) може да се отнася за:

 Еврианаса (дъщеря на Пактол), съпруга на Тантал
 Еврианаса (дъщеря на Хиперф), съпруга на Миний